Gentle Julia – film del 1923 diretto da Rowland V. Lee
Gentle Julia – film del 1936 diretto da John G. Blystone